Chirinciuc este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Iurie Chirinciuc (n. 1961), om de afaceri și politician moldovean, ministru.
 Anatol Chirinciuc (n. 1989), fotbalist moldovean.